Korkesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högholmen, Helsingfors stad, ö, Nyland, 
 Korkesaari (ö i Finland), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar